Jméno a příjmení Greg Jones nosí více osobností:

 Greg Jones (1974) (* 1974) – profesionální hráč amerického fotbalu ze Spojených států
 Greg Jones (1981) (* 1981) – profesionální hráč amerického fotbalu ze Spojených států
 Greg Jones (1988) (* 1988) – profesionální hráč amerického fotbalu ze Spojených států
 Greg Jones (lyžař) (* 1953) – americký alpský lyžař, olympionik
 Greg Jones (tenista) (* 1989) – australský tenista
 Greg Jones (wrestler) (* 1982) – americký wrestler
 Greg Jones (baseballista) (* 1976) – americký baseballista

související články
 Jones – příjmení velšského původu